Хаба́рова — женская форма русской фамилии Хаба́ров.

 Известные носительницы 
 Хабарова, Ирина Сергеевна (род. 1966) — российская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта России.
 Хабарова, Клавдия Ивановна (1927—2014) — советская киноактриса, заслуженная артистка Российской Федерации.
 
 Хабарова, Олимпиада Викторовна (1926—2013) — советский животновод, Герой Социалистического Труда (1966). См. также 
 Хаба́ров